Александр Михайлович Авербух (род. , ) — ,  и , писавший на русском языке, а затем перешедший на украинский язык.

Биография
Родился в УССР. С 2001 года жил в Израиле. Прошел срочную службу в израильской армии. Учился на отделении журналистики и литературы Тель-Авивского университета. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме (диплом с отличием и премия Клаузнера за магистерскую диссертацию «Тип украинского литератора в русской литературе XVII—XVIII веков»).

С 2015 живет в Канаде. Защитил докторскую диссертацию на кафедре славянских языков и литератур Торонтского университета.

Литературное творчество 
Публиковался в журналах «Октябрь», «Воздух», «Двоеточие», «TextOnly», «Зеркало». В 2006 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют». В 2009 году вошел в шорт-лист премии «ЛитератуРРентген» и в лонг-лист «Русской премии». В 2009 году вышла первая книга стихов, в связи с которой поэт Евгения Риц отмечала:

В последней четверти XX века сформировался круг авторов, работающих на стыке двух культур, двух литератур — русской и израильской. <…> Двойная оптика взгляда на мир, пограничное существование языка, перенесенного с одной почвы в другую, придают новый смысл знакомым словам и явлениям, и «Встречный свет» Александра Авербуха — книга именно такой новой формации, часть одновременно и русской, и израильской культуры.

Пишет на русском и украинском языках. О билингвизме в поэзии Авербуха писал литературный критик Кирилл Корчагин:

Украинская речь в этом цикле присутствует наравне с русской и обладает особым статусом: она действует как «отмычка» к особой и тщательно оберегаемой области сознания, где обитает фрейдовское «жуткое». Один из примеров «жуткого», который приводит Фрейд, словно бы повторяет картину разворачивающихся в цикле Авербуха военных действий.

На рубеже 2010—2020-х гг. полностью перешёл в своём творчестве на украинский язык, выпустив в 2021 г. в Киеве книгу стихов «Жидовский король» (); по собственному признанию Авербуха,

Раньше я считал, что в Украине может быть своя русская, русскоязычная украинская литература. Но я разочаровался в этой идее. Я пришел к выводу, что каждое слово на русском языке всегда будет тянуться к России, как к намагниченной поверхности, от которой нельзя отлепиться, пока не перестанешь на нём писать.

Книги

Интервью 
 О цикле «Жития» и документальной поэтике с Александром Авербухом беседует Виталий Лехциер, Цирк «Олимп»+TV, № 20 (53), 2016.
 Воспоминания и богатство языка неправильностей. С Александром Авербухом беседует Линор Горалик.

Примечания

Ссылки 
 Авербух, Александр Михайлович на сайте премии «Дебют»
 
 
 Авербух, Александр Михайлович на сайте Букник
 Гали-Дана Зингер о стихах А. Авербуха на сайте Text Only

Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Украинские поэты
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме